Адам Мокока (; ) — французский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Чикаго Буллз» в НБА. Играет на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера 
Мокока дебютировал на профессиональном уровне за французский клуб «Гравлин-Дюнкерк» в сезоне 2015/2016. В апреле 2018 года он объявил, что планирует принять участие в драфте НБА 2018 года. В мае 2018 года он был признан лучший молодым игроком чемпионата Франции. 12 июня 2018 года Мокока успел сняться с драфта 2018 года до дедлайна, чтобы лучше подготовиться к драфту 2019 года, где по оценкам скаутов на тот момент он оценивался, как выбор во втором раунде.

10 июля 2018 года Мокока подписал контракт с сербским клубом «Мега». На драфте 2019 года Мокока всё таки выбран не был, но стал считаться одним из лучших игроков, не выбранных на драфте. 2 июля 2019 года Мокока подписал двухсторонний контракт с «Чикаго Буллз». Дебютировал в НБА 28 декабря 2019 года, выйдя на 3 минуты и отметившись двумя подборами, в проигранном матче против клуба «Атланта Хоукс». 6 февраля 2020 года Мокока отметился рекордными для себя 15 очками в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором провёл на площадке всего немного больше 5 минут.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Мега»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Винди Сити Буллз»